Джордж Лоуренс Сенески (; 4 апреля 1922 года, Маханой-Сити, штат Пенсильвания — 26 июня 2001 года, Кейп-Мей-Корт-Хаус, штат Нью-Джерси, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете Сент-Джозефс, в 1945 году заключил контракт с командой «Фидадельфия СФХАс», которая выступала в Американской баскетбольной лиге (АБЛ). В следующем году перешёл в команду «Филадельфия Уорриорз», которая выступала в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА), предшественнице НБА, и провёл в её составе всю оставшуюся спортивную карьеру игрока. Всего в БАА/НБА провёл 8 сезонов. В сезоне 1946/1947 годов Сенески стал чемпионом БАА в составе «Уорриорз». В 1943 году включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA, а также признавался баскетболистом года среди студентов по версии Helms Foundation. Всего за карьеру в НБА сыграл 482 игры, в которых набрал 3455 очков (в среднем 9,6 за игру), сделал 878 подборов и 1553 передачи.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры игрока Сенески стал главным тренером родной команды «Филадельфия Уорриорз», которую тренировал на протяжении трёх сезонов (1955—1958). В сезоне 1955/1956 годов привёл «Уорриорз» к званию чемпионов НБА.

Один раз назначался на должность главного тренера матча всех звёзд НБА в команду Востока (1956).

Смерть 
Джордж Сенески умер 26 июня 2001 года в городке Кейп-Мей-Корт-Хаус (штат Нью-Джерси) в возрасте 79 лет.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Филадельфия СФХАс»
Игроки «Филадельфия Уорриорз»
Тренеры «Голден Стэйт Уорриорз»
Баскетбольные тренеры США